Gravina har flere betydninger:

 Gravina di Catania en italiensk by i regionen Sicilien i Italien
 Gravina in Puglia
 Giovanni Vincenzo Gravina en italiensk forfatter, jurist